ima više značenja.

 ACP-SH:acetat ligaza
 Madh ostrvo, naselje u Indiji